Le Ford Ranger est un pick-up tout terrain du constructeur automobile américain Ford. Il en existe deux versions: 

 Ford Ranger (international)
 Ford Ranger (Amérique du Nord), le modèle vendu uniquement en Amérique du Nord (États-Unis et Canada).
 Ford Ranger (T6)

Ranger
Homonymie d'automobile